Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne), pendant la Seconde Guerre mondiale

France 
  d'infanterie (France), pendant la Première Guerre mondiale